Круза — фамилия.

Известные носители 
 Круза, Давид (1868—1942) — латвийский общественный деятель.
 Круза, Жан-Пьер де (1663—1748) — швейцарский философ.
 Круза, Карлис Индрикович (1884—1960) — латышский советский поэт, писатель и переводчик.